Список денних метеликів Туреччини
Список молей Туреччини
Список метеликів родини Noctuidae Туреччини
Список метеликів родини Coleophoridae Туреччини

Списки:Туреччина